Mandirancan (Mandirancan), een plaats in Indonesië
Mandirancan (Kebasen), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing